Николай Гущин: Гущин, Николай Александрович (род. 1961) — народный художник Российской Федерации (2001), академик РАХ (2022).
 Гущин, Николай Иванович (1932—2010) — российский конструктор вооружений, учёный.
 Гущин, Николай Ильич (ок. 1848—1904) — российский архитектор.
 Гущин, Николай Леонидович (1906—1965) — советский геолог, лауреат премии имени И. М. Губкина (1951).
 Гущин, Николай Михайлович (1888—1965) — российский и советский художник.
 Гущин, Николай Фёдорович (1921—1944) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза (1945).
 Гущин, Николай Яковлевич (1929—1996) — советский и российский историк, профессор Новосибирского университета.